Porta Venezia  – quartiere di Brescia
 Porta Venezia  – architettura di Milano
 Porta Venezia – stazione della linea M1 della metropolitana di Milano